Geifitze ist ein geographischer Name:

 Geifitze (Albstadt), Einzelhof im Stadtteil Onstmettingen von Albstadt, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Geifitze (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet zwischen dem zugehörigen Hof Geifitze und dem Stadtteil Onstmettingen von Albstadt, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg